Hans Pfann ist der Name folgender Personen:

* Hans Pfann (Bergsteiger) (1873–1958), deutscher Bergsteiger
 Hans Pfann (Architekt) (1890–1973), österreichischer Architekt 
 Hans Pfann (Turner) (1920–2021), deutscher Turner